Jüdischer Friedhof Lemgo steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Lemgo)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Lemgo)